Il Gruppo II della Zona Asia/Oceania (Asia/Oceania Zone) è il secondo livello di competizione della Zona Asia/Oceania, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2014. Il vincitore è promosso nel Gruppo I della zona Asia/Oceania nel 2014.

Teste di Serie:
 
 
 
 

Altre:
 
 
 
 

Formula: 8 squadre partecipanti. Torneo ad eliminazione diretta, suddiviso in quarti di finale, semifinali e finale. Solo la squadra vincitrice della finale viene promossa al Gruppo I nel 2013. Le quattro squadre sconfitte nei quarti di finale disputano delle semifinali parallele a quelle delle quattro vincitrici, in cui però le due sconfitte sono condannate alla retrocessione al Gruppo III nel 2013.

Tabellone

Primo turno

Nuova Zelanda vs. Libano

Sri Lanka vs. Pakistan

Kuwait vs. Thailandia

Filippine vs. Siria

Secondo turno

Pakistan vs. Nuova Zelanda 

L'arbitro dello Sri Lanka Asitha Attygalla ha assegnato la vittoria a tavolino alla Nuova Zelanda dopo la disputa del primo incontro e la sospensione del secondo, a seguito delle lamentele del team neozelandese per impraticabilità del campo di gioco che, oltre alle scadenti condizioni del prato, presentava una buca profonda un paio di centimetri e larga una ventina.

Filippine vs. Thailandia

Play-off

Libano vs. Sri Lanka

Kuwait vs. Siria

Terzo turno

Filippine vs. Nuova Zelanda

Note

Voci correlate
Coppa Davis 2013 Zona Asia/Oceania Gruppo I
Coppa Davis 2013 Zona Asia/Oceania Gruppo III
Coppa Davis 2013 Zona Asia/Oceania Gruppo IV

Collegamenti esterni
 

Asia/Oceania II